Este steht für
 einen Angehörigen der nordeuropäischen Esten
 Este (Adelsgeschlecht), eine italienische Herrscherfamilie der Renaissance
 Österreich-Este, eine Nebenlinie der Habsburger, die im 19. und 20. Jahrhundert die Thronerben stellte
 Este (Schiff, 1930), Frachter

Este, geographisch:
 Este (Venetien), eine Stadt in der Provinz Padua, Italien
 Este (Fluss), einen Nebenfluss der Elbe in Niedersachsen und Hamburg
 Este (Portugal), einen Nebenfluss des Ave in Portugal
 Este (Universität), einen Campus der Universidad de Deusto in San Sebastian, Spanien

ES-TE steht für
 , ISO-3166-2-Code der spanischen Provinz

EStE steht für
 Einkommensteuererklärung

Siehe auch:

 Est
 Villa d’Este
 ST

Abkürzung